Spivey () steht für:

 Spivey Records, US-amerikanisches Blues-Label
 Spivey (Kansas), Ort im Kingman County
 Mount Spivey, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Personen:
 Jim Spivey (* 1960), US-amerikanischer Leichtathlet
 Nigel Spivey (* 1958), britischer Klassischer Archäologe
 Taylor Spivey (* 1991), US-amerikanische Triathletin
 Victoria Spivey (1906–1976), US-amerikanische Blues-Sängerin